2016 Swedish FIM Speedway Grand Prix – szósta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2016. Zawody odbyły się 14 sierpnia 2016 na G&B Arena w Målilla.

Zawody były zaplanowane na godzinę 19:00 CET 13 sierpnia 2016, lecz ze względu na opady deszczu i zły stan toru zostały przeniesione na 14 sierpnia na godzinę 10:00.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Petera Ljunga. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Jacob Thorssell i Kim Nilsson.

Ze względu na kontuzję w zawodach nie wystąpi Jarosław Hampel. Jako zmiana kwalifikowana wystąpi: Fredrik Lindgren.

 (#33)  Jarosław Hampel → (#66)  Fredrik Lindgren

Losowanie pozycji startowych odbyło się 12 sierpnia.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Szwecja
2016
2016 w Szwecji